Хипстеры — это поклонники джаза, особенно бибопа, ставшего популярным в начале 1940-х годов в США. Хипстер принимал образ жизни джазового музыканта, включая всё или многое из следующего: одежда, сленг, употребление марихуаны и других наркотиков, ироничное отношение к жизни, саркастический юмор, добровольная бедность и ослабленные сексуальные нормы. Название образовалось от околоджазового словечка «hip» (ранее «hep»), означавшего «тот, кто в теме».

История 
Слова «hep» и «hip» возникли в США в 1930-е годы, использовались для описания человека, который очень хорошо разбирался в джазе, который «по-настоящему» ценил музыку и исполнителей. В 1939 году Кэб Кэллоуэй опубликовал Словарь Хипстера (Hepster’s Dictionary), в котором выражение hep cat толкуется как «чувак, который знает ответы на все вопросы, понимает джайв». Следуя той же логике, хипстеры — «персонажи, которые любят горячий джаз».

Примечания

Ссылки 
 Мейлер Н. Белый негр: Беглые размышления о хипстере. Эссе. / Портал ec-dejavu.ru
 The Hipster Handbook / Hipsterhandbook.com
 Краткая история хипстеров. Влад Азаров / Портал Old.znaki.fm
 Современные хипстеры / Hipsterz.ru

Музыкальные субкультуры
Джаз
Молодёжная культура в США